Логновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Логновичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Логновичи — деревня в Клецком районе Минской области.